Гран-при Франции 1995 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 2 июля 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:20,218

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции